NFL sezona 1987. je 68. po redu sezona nacionalne lige američkog nogometa.

Sezona je počela 13. rujna 1987. Super Bowl XXII je bio završna utakmica sezone, u kojoj su se 31. siječnja 1988. u San Diegu u Kaliforniji na Jack Murphy Stadiumu sastali pobjednici AFC konferencije Denver Broncosi i pobjednici NFC konferencije Washington Redskinsi. Pobijedili su Redskinsi rezultatom 42:10 i tako osvojili svoj četvrti naslov prvaka u povijesti, drugi u eri Super Bowla.

Sezona 1987. bila je skraćena na 15 utakmica zbog štrajka igrača nakon odigranog drugog kola. Utakmice trećeg kola su otkazane, a utakmice od 4. do 6. kola su igrane većinom sa zamjenskim igračima.

Poredak po divizijama na kraju regularnog dijela sezone 

Napomena: * - ušli u doigravanje kao pobjednik divizije, ** - ušli u doigravanje kao wild-card, % - postotak pobjeda, P± - postignuti/primljeni poeni

Doigravanje

Pozicije za doigravanje

Utakmice u doigravanju

Nagrade za sezonu 1987.

Statistika

Statistika po igračima

U napadu 

Najviše jarda dodavanja: Neil Lomax, St. Louis Cardinals - 3387
Najviše jarda probijanja: Charles White, Los Angeles Rams] - 1374
Najviše uhvaćenih jarda dodavanja: J.T. Smith, St. Louis Cardinals - 1117

U obrani 

Najviše obaranja quarterbacka (sackova): Reggie White, Philadelphia Eagles - 21
Najviše presječenih lopti: Barry Wilburn, Washington Redskins - 9

Statistika po momčadima

U napadu 

Najviše postignutih poena: San Francisco 49ers - 459 (30,6 po utakmici)
Najviše ukupno osvojenih jarda: San Francisco 49ers - 399,1 po utakmici
Najviše jarda osvojenih dodavanjem: Miami Dolphins - 258,4 po utakmici
Najviše jarda osvojenih probijanjem: San Francisco 49ers - 149,1 po utakmici

U obrani 

Najmanje primljenih poena: Indianapolis Colts - 238 (15,9 po utakmici)
Najmanje ukupno izgubljenih jarda: San Francisco 49ers - 273,0 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih dodavanjem: San Francisco 49ers - 165,6 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih probijanjem: Chicago Bears - 94,2 po utakmici

Vanjske poveznice 

Pro-Football-Reference.com, statistika sezone 1987. u NFL-u
NFL.com, sezona 1987.

Izvori 

1987